Vanzone con San Carlo – comune italiano della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Vanzone – frazione di Borgosesia